Никола́й Рудь:
 Рудь, Николай Анатольевич (род. 1971) — генерал-майор.
 Рудь, Николай Данилович (1912—1989) — украинский советский поэт и прозаик.
 Рудь, Николай Михайлович (1922—1978) — военный лётчик, Герой Советского Союза.